Воронцо́вка — село в Бузулукском районе Оренбургской области России. Входит в состав муниципального образования сельского поселения Елховский сельсовет.

География 
Село расположено на северо-западе района в 25 км от Бузулука и 3 км от села Елховка.

История 

Согласно сведениям краеведов, основано графом Воронцовым во 2 половине XVIII века на дарственных землях. Впоследствии Воронцов выиграл в карты у самарского землевладельца Иванова 15 семей крепостных, которых перевёз в это село. Долгое время деревня носила тройное название: Воронцовка-Ивановка-Андреевка. Позже владельцем села стал родственник Воронцова Кашкаров, но название сохранилось первоначальное. Усадьба его стояла на реке Танеевке, барин владел 1200 десятинами земли. Кашкаровым в 1902 г. построен спиртзавод. В 1910 г. числилось дворов- 99, мужчин — 306, женщин — 317, земли — 169 десятины. Административно деревня входила в Твердиловскую волость,- Покровский церковный приход.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Учреждения социальной сферы 
 Воронцовский сельский клуб имени Владимира Высоцкого.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района